La nazionale di pallavolo maschile della Corea del Nord è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Corea del Nord ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Corea del Nord.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano